Лито́вский алфави́т () — алфавит литовского языка, в нынешнем виде с 32 буквами, существующий со времён орфографических реформ 1901—1905 годов; основан на латинице.

История

Латиница 

С XVI века, после объединения Великого княжества Литовского с Польским королевством, для записи литовского языка используется латиница.

Наиболее ранний письменный памятник литовского языка датируется 1503—1515 гг. и представляет собой молитву, написанную от руки на последней странице выпущенной в Страсбурге книги «Tractatus sacerdotalis». Текст придерживается дзукийского диалекта и, по всей видимости, списан с более раннего оригинала.

В 1547 году в Кёнигсберге издана первая литовская книга «Простые слова катехизиса, лёгкая и скорая наука чтения и письма» (, протестантский) Мартинаса Мажвидаса. Книга написана на жемайтском наречии литовского языка (Мажвидас был жемайтом). Кроме катехизиса, на 4 страницах автор приводит алфавит и несколько придуманных им грамматических терминов. Алфавит Мажвидаса содержал 23 заглавные и 25 строчных букв (на основе латинского алфавита):
Заглавные буквы: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
Строчные буквы: a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ s t u v x y z

Jei pagal wales Dewa narit giwenty

— Цитата из «Простые слова катехизиса…» Мартинаса Мажвидаса

В 1595 году в Вильне была издана первая напечатанная на территории Литвы книга на литовском языке «Катехизис» (, католический), переведённая с польского языка Микалоюсом Даукшой.

Buk walá táwo
Důną mûſſų wiſſų dienų důdʼ mumus ßią dieną
Batʼ geͣlbʼ mus nůġ pikto

— Цитата молитвы из «Катехизиса» Микалоюса Даукши

В 1653 году в Кёнигсберге была издана первая грамматика литовского языка (), написанная на латыни литовским духовным писателем Даниилом Клейном (). Для записи литовских слов, кроме латинских букв, использовались следующие буквы:
 ė — в то время была уникальной буквой — сохранилась в современном литовском алфавите;
 á и ł — были взяты из польской типографики того времени;
 ʒ — в дальнейшем эту букву заменила «ž»;
 ê, é, ô, ó, û, ù и др.
Примеры литовских слов из грамматики Д. Клейна:
didyſis (совр. ), dówana (совр. ), gieſmês (совр. ), iſʒwadótu (совр. ), malóne (совр. ), mylêti (совр. ), mylėſiwa (совр. ), pérʒinnoti (совр. ), piktûju (совр. ), wiſſû (совр. ), ſʒirdìs (совр. ), ʒinnôti (совр. ), ʒmógui (совр. ), ʒmonû (совр. ), ʒodélis (совр. ).

Кириллица 

После восстания 1863—1864 годов в Северо-Западном крае Российской империи генерал-губернатор М. Н. Муравьёв в 1864 году запретил печатать латиницей на литовском языке буквари, официальные издания, книги для чтения. Взамен вводилась «гражданка» — литовская письменность кириллическими буквами. Этот запрет вызвал сопротивление населения (см. Книгоноши в Литве) и в итоге с 1904 года был отменён.

Единой системы передачи литовского языка кириллицей в те года не существовало. Мало того, что таких систем было несколько и принадлежали они разным разработчикам, так и то, что эти системы с течением времени изменялись. Среди их авторов известны: С. Микуцкий, Л. Ивинский, Й. Кречинский, Ф. Ф. Фортунатов, В. Миллер, И. Лютостанский, Й. Грабаускас и др. — каждый из них в зависимости от своих убеждений и степени владения литовским языком разными буквами, знаками передавал литовские звуки. Причём даже в пределах одного текста могли встречаться разные написания одного и того же слова.

Одним из первых разработчиков кириллического шрифта для литовского языка в XIX веке был С. П. Микуцкий. Именно его вариант кириллического алфавита для литовского языка был одобрен и принят попечителем Виленского округа И. П. Корниловым. На базе этой азбуки в 1864 году был отпечатан литовский букварь «Абецеле жемайтишкай лѣтувишка».

а б в г д е е̂ ж з и и̂ й і к л м н о о̂ п р с т у ў ц ч ш щ ь ѣ э ю я ʼ (знак апострофа)

По словам С. П. Микуцкого, 28 кириллических букв были вполне приемлемы для литовской фонетики без всяких изменений, и лишь для некоторых звуков и дифтонгических сочетаний нужно ввести особые обозначения:
ė — е̂,
для долгого y — и̂,
для долгих o, uo, ua — о̂,
для дифтонгов ei, ij, ie — ѣ,
j перед o, uo — і, и,
u в дифтонгах au, eu, iau — ў.
Апострофом обозначалось сокращённое окончание или выделялась приставка, например: эйн’ (эйна), атʼіоти.

В алфавите С. Микуцкого было 34 буквы (не считая апострофа), и в нём не присутствуют такие буквы, характерные для русского языка, как: «ы», «ф», «х» и «ъ».

Авторы текста «Абецеле жемайтишкай лѣтувишка» — С. Микуцкий и Л. Ивинский — не обращали при передаче литовского текста кириллицей внимания на долгие носовые звуки, поэтому на письме они обозначались как: «а», «е», «и», «я», «ю» или «у».

36-буквенный алфавит И. Кречинского, в отличие от алфавита С. Микуцкого, включал в себя ещё буквы «ф», «х», «ы», фита «ѳ» и ижица «ѵ»:
а б в г д е ж з и і й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь ѣ э ю я ѳ ѵ

Ещё один вариант кириллического алфавита И. Кречинский использовал в книге «Діевишка літургіја Швэн́то Јо́но Аӯксобу́рніо» в 1887 году:

а а̄ б б́ ц д д́ э е̇ е іе і́е г г̀ і і̄̀ і́ ј к к̀ л љ м м̀ н њ н̨ о п п̀ р р̀ с с̀ ш т т́ ч у ӯ у̊ з ж дж в

Для иллюстрации внешнего вида такого текста — небольшой список изданий тех лет (в скобках указан автор системы кириллизации):
 Евангеліесъ антъ недѣліос денунъ иръ китунъ швенчю, куріос Ира скайтомасъ бажниціосњ швентосѣ паръ иштисусъ метусъ пагалъ Рима иредима. — Вильнюс, 1865 (Л. Ивинский)
 Трумпасъ катехизмасъ, аукщяусей крашта виреснибей лійпантъ, парашитасъ дѣл каталику яунуменесъ, и мокслусъ лейдамосъ. — Вильнюс, 1865 (И. Кречинский)
 J. Krečinskis. Русишкай летувишкасисъ календорюсъ антъ 1868 (прибувимасъ) мѣту. — Вильнюс, 1867 (И. Кречинский)
 Моксласъ скайтима рашта летувишка дѣль мажу вайку… — Вильнюс, 1867 (И. Кречинский)
 "Діевишка літургіја Швэн́то Јо́но Аӯксобу́рніо. 1887 (Й. Кречинский)
 Л. Н. Толстой. Кауказа невальникасъ. — Вильнюс, 1891 (И. Лютостанский)
 J. Grabauskas. Укишкасис календорюс 1902 метамс. — Сувалки, 1902 (Й. Грабаускас)

Современность 
Литовский алфавит в современном виде был предложен Йонасом Яблонскисом в «Грамматике литовского языка» 1901 года. Такой же алфавит был использован и в литографическом конспекте «Литовской грамматичке». Алфавит в «Правописании» Винцаса Кудирки (1890 год) отличается от современного, по сути, лишь отсутствием буквы «Ū» и заменой «W» на «V».

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž

Современный алфавит 
Современный алфавит литовского языка основан на латинском алфавите и содержит 32 буквы, из которых — 23 буквы латинского алфавита (букв Q, W, X в литовском алфавите нет).

Для записи некоторых звуков, согласных и гласных, используются комбинации, например, ch — х.

Частотность букв литовского языка на материале 9 связных текстов большого объёма на литературном литовском языке:

Пример современной литовской письменности 
Винцас Кудирка, «Национальная песнь», 1898 год (является гимном Литвы с 1919—1940, 1944—1950, 1988—настоящее время):
Vincas Kudirka, «Tautiška giesmė»
Lietuva, Tėvyne mūsųTu didvyrių žeme,Iš praeities Tavo sūnūsTe stiprybę semia.
Tegul Tavo vaikai einaVien takais dorybėsTegul dirba Tavo naudaiIr žmonių gėrybei
Tegul saulė LietuvosTamsumas prašalina,Ir šviesa, ir tiesaMūs žingsnius telydi.
Tegul meilė LietuvosDega mūsų širdyse,Vardan tos LietuvosVienybė težydi!
1898

Примеры литовской кириллицы 
 Пример из книги 1867 года «Литовско-рускій букварь, для употребленія въ начальныхъ училищахъ».
 Пример из книги 1867 года «Литовскія народныя пѣсни. Съ переводомъ на русскій языкъ» (автор — И. А. Юшкевич).
 Литовская кириллица, составленная С. П. Микуцким.
 Пример из книги 1887 года «Божественная литургія святаго Іоанна Златоуста» (автор — Волтерис / Volteris).

Примечания

Литература 
 Абецеле жемайтишкай-лѣтувишка. — Вильно, 1864
 Teodor Narbutt. Pomniejsze pisma historyczne, szczególnie do historyi Litwy odnoszące się. — Wilno, 1856
 М. Смирнов. Ягелло-Яков-Владислав и первое соединение Литвы с Польшей. — Одесса: Записки Новороссийского Университета, 1868
 T. Buchienė, J. Palionis. Pirmosios spausdintos lietuvių kalbos gramatikos. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. — Vilnius, 1957 m.
 Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. — Vilnius, 1979 — d. 1
 Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija. — Vilnius, 1988 — t. 3
 The making of Daniel Klein’s Grammatica Litvanica. — Archivum Lithuanicum 6, 2004

Литовский язык
Алфавиты на основе латинского
Кириллические алфавиты